Christ Church (Dublin) – jedna z 2 katedr w Dublinie
 Christ Church (Oksford)
 Christ Church (Barbados)
Zobacz też:
 Christchurch